Amerikai Egyesült Államok
 Colby (Kansas)
 Colby (Ohio)
 Colby (Clark és Marathon megye, Wisconsin)
 Colby (Clark megye, Wisconsin)
 South Colby (Washington)